Schenkel (vlees), een soort vlees
 Schenkel (sneltramhalte), een metrostation in Rotterdam
 Schenkel (Capelle aan den IJssel), een woonwijk in Capelle aan den IJssel
 Schenkel (Spijkenisse), een woonwijk in Spijkenisse
 Schenkel (paard), een deel van een paard
 in de betekenis van verbinding bij vele plaatsnamen
 Schenkel (verbinding) als 'verbinding, verlenging' bij tuigage van dwarsgetuigde schepen

Personen met de achternaam Schenkel 
 Cal Schenkel, een Amerikaanse illustrator
 Danny Schenkel, een Nederlandse voormalig profvoetballer, coach van de Ajax Vrouwen
 Reto Schenkel, een Zwitserse sprinter (geboren in Togo), gespecialiseerd in de 100 m